Чемпионат мира по борьбе 1965 года проходил раздельно: соревнования по вольной борьбе проходили 1-3 июня в Манчестере (Великобритания), а по греко-римской — 6-8 июня в Тампере (Финляндия).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

Спорт в Великобритании в 1965 году
Июнь 1965 года
Международные спортивные соревнования в Манчестере
Чемпионаты мира в Великобритании
Международные соревнования по борьбе в Великобритании
Международные спортивные соревнования в Тампере
Международные соревнования по борьбе в Финляндии